Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2010 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 22 do 28 marca 2010 w hali Palavela w Turynie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Japończyk Daisuke Takahashi, zaś wśród solistek triumfowała jego rodaczka Mao Asada. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Chińczycy Pang Qing i Tong Jian. W parach tanecznych triumfowali Kanadyjczycy Tessa Virtue i Scott Moir, którzy miesiąc wcześniej zostali mistrzami olimpijskimi.

25 marca 2010 roku para taneczna Tessa Virtue i Scott Moir z Kanady ustanowiła rekord świata w tańcu oryginalnym 70,27 pkt, który został rekordem historycznym po zmianie przepisów w konkurencji par tanecznych dokonanych po sezonie 2009/10.

Kwalifikacje 
W mistrzostwach mogli wziąć udział sportowcy z całego świata zrzeszeni w Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, którzy najpóźniej z dniem 1 lipca 2009 ukończyli 15 lat.

Zawodnicy reprezentowali jedną z narodowości należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Liczba zawodników wystawionych przez każdy z krajów do poszczególnych konkurencji, zależało od miejsc jakie zajęli ich reprezentanci na Mistrzostwach Świata w 2009 roku.

Program zawodów 
 21–22 marca – oficjalne treningi
 23 marca – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych
 24 marca – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 25 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 26 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 27 marca – program dowolny solistek
 28 marca – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym był Golden Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2010
2010 w łyżwiarstwie figurowym
2010 we Włoszech
Sport w Turynie